Tarassowka () ist ein russischer Ortsname:
 Tarassowka (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Tarassowka (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Tarassowka (Kaliningrad), untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Alt Sussemilken, 1938 bis 1946 Friedrichsrode (Ostpreußen), Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Tarassowka (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Tarassowka (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Tarassowka (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Tarssowka (Wolgograd), Weiher in der Oblast Wolgograd

Siehe auch:
 Tarassiwka (ukrainische Entsprechung)